Ван Гог () — 99-километровый ударный кратер на планете Меркурий. Он назван в честь голландского художника Винсента ван Гога (1853—1890). Был открыт в 1976 году. В том же году имя, данное кратеру, было одобрено Международным астрономическим союзом.

Примечания

Литература

См. также 
 Список кратеров Меркурия
 

Кратеры Меркурия